

Jogo 
Futebol de mesa - jogo de mesa, conhecido por diversos nomes: totó, matraquilhos, pebolim, pimbolim, fla-flu etc.

Personagem 
Totó - um cachorro fictício no universo das histórias de O Mágico de Oz

Topônimo 
 Totó - Bairro do Recife, Pernambuco, Brasil

Pessoas
Totò - um ator italiano
Salvatore "Totò" Schillaci - um futebolista italiano
Totó la Momposina - uma cantora colombiana

Ver também
Toto